Lince è un felide che vive nelle foreste temperate fredde. Con altri significati compare in diversi contesti.

Lince – costellazione visibile dall'emisfero boreale
Breda Ba.88 Lince – bimotore da assalto della seconda guerra mondiale
Lancia Lince – autoblindo italiano della seconda guerra mondiale
VTLM Lince – designazione dell'esercito italiano dell'Iveco LMV
Lince – torpediniera della Regia Marina
Distretto di Lince – distretto della provincia di Lima (Perù)